En Pologne, Petrykozy est le nom de :

dans la voïvodie de Łódź
 Petrykozy, village du powiat d'Opoczno
 Petrykozy, village du powiat de Pabianice

dans la voïvodie de Mazovie
 Petrykozy, village du powiat de Grodzisk Mazowiecki
 Petrykozy, village du powiat de Sierpc

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Petrykozy, village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Petrykozy, village